Michel Combes peut désigner :
 Michel Combes (1787-1837), colonel de l'armée napoléonienne.
 Michel Combes (1939-2017), astronome français, président de l'observatoire de Paris de 1991 à 1999.
 Michel Combes (1962-), dirigeant d'entreprise.

Voir aussi 
 Michel-Alain Combes (1942-), astronome qui a donné son nom à l'astéroïde (3446) Combes.
 L'astéroïde (7389) Michelcombes, nommé d'après l'astronome Michel Combes (1939-2017).